Gourgs Blancs peut désigner :

 le lieu-dit, dans la partie sud-est de la vallée du Louron dans le département des Hautes-Pyrénées (France), commune de Loudenvielle;

 le vallon des Gourgs Blancs

Les lacs :
 le Lac du Milieu des Gourgs Blancs (),  
 le Laquet du Milieu des Gourgs Blancs (),  
 le Lac supérieur des Gourgs Blancs (),  
 le Lac des Isclots des Gourgs Blancs (),  

Le sommet :
 le Pic des Gourgs Blancs (), 

Le col :
le  Col des Gourgs Blancs (), 

Le glacier :
  le Glacier des Gourgs Blancs.

Homonymie de toponyme